Фирзен:

 Фирзен — город в Германии, районный центр, расположен в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Фирзен — район в Германии. Центр района — город Фирзен.